

Каррсвілл — місто, штат Кентуккі
 Каррсвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія